Кузнецов Виктор Александрович (13 июня 1937, Сталинград — 14 декабря 2020, Нижний Новгород) — советский и российский музыкант, , дирижёр и педагог. Народный артист России (2007), профессор Нижегородской консерватории, почётный гражданин Нижнего Новгорода (2018).

Биография 
Родился в Сталинграде, после эвакуации в 1947 году семья переехала в Липецк. При создании в клубе тракторного завода самодеятельного оркестра народных инструментов, стал участником этого оркестра, где у Кузнецова проявились исполнительские способности на малой домре. В 1954 году поступил в Воронежское музыкальное училище, где занимался на домре и продолжал своё любимое дело — рисование с натуры своих коллег — студентов училища. Когда впервые услышал в записи 8 симфонию Шостаковича, она оставила неизгладимое впечатление. 

В 1957 году в Воронеже состоялся Всесоюзный отбор музыкантов — исполнителей под председательством П. И. Нечепоренко. Кузнецов исполнил в сопровождении Липецкого оркестра концерт Будашкина для домры.
Летом 1957 года получил приглашение принять участие как солист на домре в культурной программе VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов и выступал на открытых площадках Москвы. Через год поступил в Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных. 

В 1965 году окончил ГМПИ им. Гнесиных (класс домры профессора Александрова А. Я. и профессора Чунина В. С. и класс дирижирования профессора С. С. Сахарова и профессора С. З. Трубачева). В 1969 году окончил дирижёрскую ассисентуру-стажировку при ГМПИ им. Гнесиных (руководитель — профессор С. З. Трубачев). В 1965—1974 гг. работал преподавателем во Владимирском музыкальном училище, с 1974 года по приглашению ректора А. А. Нестерова — в Нижегородской консерватории. 

Основатель и руководитель студенческого оркестра народных инструментов — дипломанта IV Всероссийского конкурса и международных фестивалей. Основатель (1992 год), художественный руководитель и главный дирижёр Нижегородского русского народного оркестра.

Выпустил в 1984 году сборник нижегородских композиторов «Над Волгой широкой» (составитель, автор инструментовки для оркестра русских народных инструментов).

Примечания

Ссылки 
 Виктор Александрович Кузнецов на сайте Нижегородской консерватории

Преподаватели Нижегородской консерватории
Выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных
Умершие от COVID-19 в России